Lessertia – genere di piante della famiglia Fabaceae
 Lessertia – genere di ragni della famiglia Linyphiidae